Metalmania est un festival polonais de heavy metal.
Metal Mania est un festival espagnol de heavy metal.
Metal Mania Open Air est un festival slovène de heavy metal.
Metal mania est un magazine américain de heavy metal.

Homonymie